Спиринский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Спиринский сельсовет — в Ордынском районе Новосибирской области.
 Спиринский сельсовет — в Ширинском районе Республики Хакасия.